

Patronyme 
 Marcus Petreius, général romain, mort en 46 av. J.-C.
 Juan Pérez dit Petreius, poète humaniste espagnol, 1530-1565.
 Johann Petreius (1497-1550), imprimeur allemand
 Nicolas Petreius, historien danois du .
 Peter Petreius, voyageur suédois mort en 1622.
 Théodore Peeters dit Petreius ou Petrei ou Petrée, chartreux, 1570-1641.

Homonymie de patronyme